TGV 001 — французский высокоскоростной газотурбинный поезд. Самый первый поезд из серии TGV. Построен в 1972 году. Вскоре поезд удалось разогнать до 318 км/ч, что стало мировым рекордом. Позже поезд использовался как экспериментальный до 1978 года. В 1981 поезд разобрали, а 2 головных вагона поставили как памятники.

Память 

Памятники поезду поставлены:

 T 001 
 Бишхайм

 T 002 
 Бельфор

Ссылки 

https://web.archive.org/web/20071010164429/http://www.emdx.org/rail/30ansTGV/

TGV
Турбопоезда на базе газотурбовозной тяги
Моторвагонный подвижной состав, появившийся в 1972 году